Magura může být:

Slovenské vrchy, hory a pohoří

Hory
 Magura (Moravskoslezské Beskydy), vrch v Moravskoslezských Beskydech 
 Magura (Chočské vrchy), vrch v Chočských vrchších
 Magura (Kysucké Beskydy), vrch v Kysuckých Beskydech
 Magura (Kysucká vrchovina), vrch v Kysucké vrchovině
 Magura (Laborecká vrchovina), vrch v Laborecké vrchovině
 Magura (Nízké Tatry), vrch v Nízkých Tatrách (Demänovská dolina)
 Magura (Oravské Beskydy), vrch v Oravských Beskydech
 Magura (Revúcká vrchovina), vrch v Revúcké vrchovině
 Magura (Skorušinské vrchy), vrch v Skorušinských vrších
 Magura (Spišsko-gemerský kras), vrch ve Spišsko-gemerském krasu 
 Magura (Strážovské vrchy), vrch ve Strážovských vrších
 Magura (Velká Fatra, 1309 m), vrch ve Velké Fatře (Ružomberok)
 Magura (Velká Fatra, 1059 m), vrch ve Velké Fatře (Nolčovo)
 Magura (Veporské vrchy), vrch ve Veporských vrších

 Červená Magura, vrch v Nízkých Tatrách
 Kľačianská Magura, vrch v Malé Fatře
 Kurčinská Magura, vrch v Ľubovnianské vrchovině
 Ľupčianská Magura (1315,2 m), vrch v Nízkých Tatrách
 Malá Magura (Strážovské vrchy), vrch v Malé Maguře (Strážovské vrchy)
 Orlovská Magura, vrch v Ľubovnianské vrchovině
 Stebnická Magura, vrch v Busově

Pohoří
 Oravická Magura, geomorfologický podcelek
 Oravská Magura, geomorfologický celek
 Spišská Magura, geomorfologický celek
 Malá Magura, geomorfologický podcelek Strážovských vrchů

Lidská sídla
 Magura (Bangladéš), město v Bangladéši ve stejnojmenné bangladéšské provincii
 Magura (Hriňová), část slovenského města Hriňová
 Magura (Oščadnica), část slovenské obce Oščadnica

Jiný význam
 Magura (jeskyně), jeskyně v Bulharsku
 Magura (ledovec), ledovec v Antarktidě na Jižních Shetlandských ostrovech
 Magura (meteorit), meteorit, který dopadl u Námestova na Slovensku, objevený v roce 1840
 Národní park Magura, národní park v jižním Polsku